Kurt Hansen (* 17. März 1936) ist ein deutscher Versicherungskaufmann und Politiker der FDP.

Politik 
Hansen, der seit 1975 FDP-Mitglied ist, war Vorsitzender der FDP Bergedorf und gehörte von 1987 bis 1993 der Bezirksversammlung im Bezirk Bergedorf an. Von 1999 bis 2001  war er Vorsitzender des FDP-Landesverbandes Hamburg. Im Jahr 2000 kandidierte er für einen Platz auf der Landesliste der Hamburger FDP bei der Bürgerschaftswahl 2001, wurde aber von der Vertreterversammlung trotz seines Parteiamtes nicht aufgestellt.

Weblinks 
 André Herbst: Neustart mit alten Hasen. In: Bergedorfer Zeitung, 16. Juni 2012.
 Zurück an die FDP-Spitze. Kurt Hansen will „machen statt meckern“. In: Bergedorfer Zeitung, 19. Mai 2012.

Politiker (Hamburg)
FDP-Mitglied
Deutscher
Geboren 1936
Mann